Mandrake Linux 9.2 Fivestar est la  de la distribution Mandriva Linux à être sortie. Cette sortie célèbre également le cinquième anniversaire de la distribution Mandrake Linux.

Paquetages inclus  

 Noyau Linux 2.4.22 (un noyau 2.6.0 pre est également fourni)
 XFree86 4.3
 Glibc 2.3.2
 GCC 3.3.1
 Apache 2.0.47, Samba 2.2.8a (Samba 3.0.0 in contribs), MySQL 4. 0.15, ProFTPD 1.2.8, Postfix 2.0.13, OpenSSH 3.6.1p2
 KDE 3.1.3, GNOME 2.4.0, IceWM 1.2.13, WindowMaker 0.80.2, Enlightenment 0.16.5, BlackBox 0.65.0
 OpenOffice.org 1.1, KOffice 1.3.0
 Mozilla 1.4, The GIMP 1.2.5, XMMS 1.2.7

Liens internes 
 Mandriva
 Mandriva Linux
 Linux

Lien externe 
  Site officiel

Mandriva